Apelt ist der Familienname folgender Personen: 

 Andreas H. Apelt (* 1958), deutscher Publizist und Autor
 Arthur Apelt (1907–1993), deutscher Dirigent und Generalmusikdirektor
 Fedor Apelt (Fedor Johannes Alfred Apelt; 1904–1988), deutscher Luftwaffenoffizier
 Ernst Friedrich Apelt (1812–1859), deutscher Philosoph, Hochschullehrer und Unternehmer
 Friedel Apelt (1902–2001), deutsche Politikerin (KPD, SED)
 Fritz Apelt (1893–1972), deutscher Politiker
 Hans Apelt, deutscher Jurist

 Jonathan William Moritz Apelt (Jay; * 1989), deutscher Webvideoproduzent, siehe PietSmiet #Aufnahmeteam
 Maja Apelt, deutsche Soziologinu und Hochschullehrerin
 Martin Apelt (* 1961), deutscher Dramaturg
 Matthäus Apelt (1594–1648), deutscher Komponist, Kirchenlieddichter und Kapellmeister
 Max Apelt (1861–1908), deutscher Jurist und Politiker
 Michael Apelt (* 1960), deutscher Straftäter, siehe Mordfall der Brüder Apelt
 Otto Apelt (1845–1932), deutscher klassischer Philologe, Übersetzer und Gymnasiallehrer
 Robert Apelt (* 1975), deutscher Basketballspieler
 Rudi Apelt (1963–2022), deutscher Straftäter, siehe Mordfall der Brüder Apelt
 Steffen Apelt (* 1962), deutscher Politiker (CDU)
 Willibalt Apelt (1877–1965), deutscher Jurist und Politiker (DDP)

Apelt steht für: 
 Apelt (Kitzscher), Wüstung bei Kitzscher, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Hermann Apelt (Schiff), Seenotkreuzer

Siehe auch:
 Appelt